Rexford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rexford (Kansas)
Rexford (Montana)